Посредник — юридическое или физическое лицо, цель которого состоит в оказании услуг по совершению коммерческих, финансовых операций, а также по урегулированию спорных вопросов в различного рода отношениях.

 Торговый посредник — посредник в совершении торговых операций
 Посредник на финансовом рынке: брокер, дилер, маклер.
 Посредник в праве — для урегулирования споров.
 Посредник в международных отношениях.

 
 Посредник Кейт — американский телесериал.

 Другие
 «Посредник» — русское издательство, основанное при участии Л. Н. Толстого в 1884 году.
 «Посредник» — русскоязычная петербургская газета выходившая с 1840 по 1863 год.
 Посредник — шаблон проектирования в программировании.
 Посредник — фигура в тю сёги и других крупных вариантах сёги.

См. также 
 Посредничество
 Медиация

Примечания